Са́больч () — венгерское имя и топоним.

Имя 
 Сабольч Брикнер (род. 1980) — венгерский певец (тенор).
 Сабольч Варга (род. 1995) — венгерский футболист.
 Сабольч Хусти (1983) — венгерский футболист.
 Сабольч Шафар (род. 1974) — венгерский футболист.

Топоним 
 Сабольч — комитат Венгерского королевства
 Сабольч-Сатмар-Берег — медье на востоке Венгрии.

См. также 
 Сабольчи